Кенар () — посёлок городского типа в Балканском велаяте Туркмении. Подчинён администрации города Туркменбаши. Посёлок расположен на берегу Каспийского моря в 4 км от железнодорожной станции Красноводск (на линии Ашхабад — Красноводск).

История 
Статус посёлка городского типа с 1939 года. До 2003 года носил название Уфра. По одной из версий, название является аббревиатурой от укреплённый форт русской армии. В Кенаре расположен нефтяной порт города Туркменбаши.

В 2013 году территория посёлка Кенар вошла в состав этрапа Кенар города Туркменбаши.

26 мая 2016 года на выездном заседании Кабинета министров Туркмении было определено упразднить посёлок Кенар города Туркменбаши.

В настоящее время отремонтированы дороги, построен современные детский сад, так же большое внимание уделяется озеленению и благоустройству посёлка.

Население

Примечания 

Населённые пункты Туркменистана
Балканский велаят